Mercurius ist ein Einschlagkrater auf der nordöstlichen Mondvorderseite.
Er liegt nördlich der Lavaebene des Lacus Spei und westlich des großen Kraters Zeno.
Der Wall ist terrassiert und mäßig erodiert, das Innere ist eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach Mercurius, dem Götterboten in der römischen Mythologie, offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Mercurius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)